Да! (альбом Аллы Пугачёвой)
 Да! (альбом Жасмин)
 «Да!» — российская торговая сеть продовольственных магазинов